Коротково — деревня в Вологодском районе Вологодской области.

Входит в состав Кубенского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Кубенский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Вологды — 47 км, до центра муниципального образования Кубенского — 7 км. Ближайшие населённые пункты — Баралово, Кулемесово, Мидяново, Илейкино, Настасьино, Морино, Долгово, Сопятино.

По переписи 2001 года население — 777 человек.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района